Шипаково — название нескольких населённых пунктов:
 Шипаково — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Шипаково — село в Юргинском районе Тюменской области.